Schübeler oder Schuebeler ist der Familienname folgender Personen:
 Egon Schübeler (1927–2022), deutscher Politiker
 Friedrich Christian Schuebeler (1815–1892), dänischer Botaniker